Uno dei Dieci comandamenti
 Sesto comandamento (Wake Up to Murder) – romanzo di Day Keene del 1952